Ута:

 Ута — река, протекающая по Канашскому и Янтиковскому районам Чувашии.
 Ута — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния.
 Королева Ута — персонаж средневековой эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах».
 Ута Балленштедтская (Ута Наумбургская) (XI в.) — маркграфиня, скульптурное изображение которой считается одним из самых ярких женских образов в искусстве Средних веков.

УТА:
 УТА — румынский футбольный клуб из Арада.

См. также